Фінал Кубка Німеччини з футболу 2018 — фінальний матч розіграшу кубка Німеччини сезону 2017—2018 відбувся 19 травня 2018 року. У поєдинку зустрілися франкфуртський «Айнтрахт» та мюнхенська «Баварія». Перемогу з рахунком 3:1 здобув «Айнтрахт».

Учасники

Шлях до фіналу 

«Баварія»

«Айнтрахт»

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway 

2018 у футболі
Фінали кубка Німеччини з футболу
Травень 2018
2018 у німецькому спорті